Athies ist die Bezeichnung mehrerer Gemeinden in Frankreich:

 Athies (Pas-de-Calais), Gemeinde im Département Pas-de-Calais
 Athies (Somme), Gemeinde im Département Somme

mit Namenszusatz:
 Athies-sous-Laon, Gemeinde im Département Aisne

Siehe auch:
 Athie
 Athis